Bruère est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles-Antoine Leclerc de La Bruère (1714-1754), auteur dramatique et historien français ;
 François Bruère (1961-), peintre français ;
 Guillaume Bruère dit GIOM (1976-), artiste français ;
 Hector Joseph de Bruère de Vaurois (1769-1838), homme politique français.

Toponyme

Rivière La Bruère, affluent du lac Bruyère, coulant dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
 Lac Bruyère, un cours d'eau traversé par la rivière Beauchastel, dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec.

Bruère-Allichamps, commune française située dans le département du Cher et la région Centre ;
 Bruère, ancienne commune du Cher ;
 La Celle-Bruère est une ancienne commune du Cher.

Patronyme français